Ви́лле Мя́келя (; ) — финский кёрлингист, третий в команде Финляндии на зимних Олимпийских играх  и ..

В составе мужской команды Финляндии играл в основном на позиции третьего.

Достижения 
как кёрлингиста:
 : серебро ().
 : бронза (, ).
 : золото (); бронза (, ).
 : золото (1998—1999, 1999—2000, 2000—2001, 2001—2002, 2002—2003, 2005—2006, 2014—2015), серебро (2003—2004, 2012—2013, 2013—2014, 2016—2017, 2017—2018).

как тренера клубных команд:
 : золото (2013—2014), бронза (2012—2013).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Играет в кёрлинг с 1990.

Женат, двое детей.

Примечания

Ссылки 

 Видео:
 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Финляндии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Финляндии по кёрлингу